Potsdam bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Potsdam, Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, Deutschland 
 Potsdam (Minnesota), Ort im Olmsted County, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika
 Potsdam (New York), Stadt im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten von Amerika
 Potsdam (Papua-Neuguinea), Ort an der Küste der Provinz Madang, Papua-Neuguinea, siehe Monumbo Bay (Potsdamhafen)
 Potsdam (Südafrika), Ort in der Metropolgemeinde Buffalo City, Provinz Ostkap, Südafrika
 Stuart (Florida), zeitweilig (1893–1895)

 Bezirk Potsdam, ein DDR-Bezirk (1952–1990)
 Regierungsbezirk Potsdam, ein Regierungsbezirk der preußischen Provinz Brandenburg (1815–1945)
 Insel Potsdam oder Potsdamer Werder, eine Insel, umgeben von Sacrow-Paretzer-Kanal (neuzeitlich), Fahrlander See, Weißer See, Jungfernsee, Havel und Wublitz

 Potsdamgletscher, Gletscher in der Antarktis

Potsdam bezeichnet folgende astronomische Objekte:
 (5816) Potsdam, Asteroid des Hauptgürtels

Potsdam steht für:
 Potsdam (Schriftart), eine Schriftart

Potsdam ist der Name zahlreicher Schiffe:
 siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Potsdam

Siehe auch:
 Potsdam Datum
 Potsdam-Schiff